Jlamprang (Bawang)
 Jlamprang (Leksono)
 Jlamprang (Wonosobo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing